Solregn kan syfta på:
Samtidigt solsken och regn, även kallat solskensregn
Solregn (album) – ett album av Ted Gärdestad;(år 2001)
Solregn (CD-album) – ett album av Curt & Roland från år 2000